Терско-Кумский канал — оросительный канал, передающий воду из реки Терек в реку Кума.
Канал рассчитан на пропуск через головные сооружения 200 м³/с воды, а среднегодовой расход канала около 2,7 млрд м³ воды, что составляет более 1/3 среднегодового стока Терека, причем 1,2 млрд м³ перебрасывается по Кумо-Манычскому каналу в Чограйское водохранилище. Построен в 1952—1960 годах.

География 
Канал берёт начало у станицы Павлодольской, где река Терек перекрыта плотиной, впадает в реку Куму у Левокумской плотины.

Структура 
Канал самоходный с тремя перепадами — Моздокский на 21 км (высота падения воды 7,9 м), Горько-Балковский на 113 км (31,6 м) и Кумский на 146 км (20,5 м); на 82 км построен аварийный сброс (с расходом 50 м³/сек).

Литература 
 Долгушев И. А. Оросительные и обводнительные системы СССР, в. 1, М., 1968.
  Терско-Кумский канал // Сельскохозяйственный энциклопедический словарь / Редкол.: В. К. Месяц (гл. ред.) и др.. — М.: Советская энциклопедия, 1989. — С. 536. — 656 с. — 100 000 экз.

Примечания 

Каналы Ставропольского края
Каналы Северной Осетии